Чемпіонат Казахстану з футболу 2009 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вчетверте здобув Актобе.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Локомотив не отримав ліцензію УЄФА на участь у єврокубках.
2. Клуб Атирау взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Казахстану 2009.
3. Клуб Восток був понижений до Першого дивізіону через непогашені борги.
4. Клуби Восток та Казахмис були позбавлені 3 очок через непогашені борги перед Федерацією футболу Казахстану.
5. Клуб Кизилжар буd позбавлений 7 очок через непогашені борги перед Федерацією футболу Казахстану.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 листопада 2009

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2009
Казахстан
2009 у Казахстані